De Éirepromotioun (Luxemburgs: Éirepromotioun, Frans: Promotion d'Honneur, Duits: Ehrenpromotion) is de tweede hoogste nationale voetbalcompetitie van Luxemburg en staat net onder de Nationaldivisioun en boven de 1. Divisioun.

Competitie
In de Éirepromotioun wordt een hele competitie gespeeld met zestien clubs. Dat betekent dat de clubs elkaar zowel thuis als uit tegenkomen, elk team speelt dan dertig wedstrijden per seizoen. De reguliere competitie start gewoonlijk in de loop van augustus en eindigt in mei, waarbij in december en januari een winterstop wordt gehouden. Na dertig speelrondes worden de play-offs nog afgewerkt, dat gebeurt in eind mei of begin juni.

Promotie
Na dertig speelrondes promoveren de bovenste twee geëindigde clubs naar de Nationaldivisioun. De nummers drie en vier krijgen ook nog een kans op promotie via de play-offs tegen de dertiende en veertiende van de Nationaldivisioun. De play-offs worden over twee wedstrijden afgewerkt.

Degradatie
De degradatieregeling werkt hetzelfde als in de hoogste klasse. De twee laagst geëindigde ploegen degraderen naar de regionaal ingedeelde 1. Divisioun, terwijl de nummers dertien en veertien play-offs spelen tegen de runners-up van het derde niveau.

Lijst van winnaars 

 * 1989-1994: In deze periode bestond het tweede niveau uit twee groepen waarvan de top 4 + met 4 teams van het hoogste niveau in twee groepen van 6 teams promotie/degradatie speelden. Van elke groep speelde de top 2 het volgende seizoen in de hoogste divisie.
 ** Het seizoen 2020/21 werd geannuleerd vanwege de coronapandemie.

Eeuwige ranglijst 
De clubs in het vet weergegeven spelen in het seizoen 2022/23 in de hoogste klasse.

Luxemburgse voetbalcompetitie